Мухадов — фамилия; имеет женскую форму Мухадова. Известные носители:
 Мухатов, Вели
 Мухадов, Азат Ровшанович (род. 1981) — туркменский футболист, полузащитник.
 Мухадов, Ровшан Абдурахманович (род. 1961) — советский и туркменский футболист, тренер. 
 Мухадов, Сулейман Чарыярович (род. 1993) — туркменский футболист, нападающий клуба «Алтын Асыр» и национальной сборной Туркменистана.
 Мухадов, Чарыяр Абдурахманович (род. 1969) — советский и туркменский футболист.